Seerp Gratama (1757-1837), hoogleraar in Groningen
Sibrand Gratama (1784-1858), rechter, burgemeester van Assen en lid Provinciale Staten van Drenthe
Lucas Oldenhuis Gratama, (1815-1876), was lid van de Tweede Kamer
Bernard Jan Gratama, (1822-1896), Nederlands hoogleraar en rechtsgeleerde
Koenraad Wolter Gratama (1831-1888), militair arts en medisch onderwijzer in Japan
Seerp Gratama (1858-1923) (1858-1923), rijksarchivaris en rechter
Jan Gratama (1877-1947), architect
Rients Gratama (1932-2017), cabaretier